Kuglački klub Poštar Split
 Kuglački klub Poštar Zadar